Weimar puede estar haciendo referencia a:

Weimar, ciudad de Alemania.
Weimar (Lahn), municipio alemán.
Weimar (Texas), localidad de Estados Unidos.
Ducado de Sajonia-Weimar, antiguo ducado alemán.
República de Weimar, periodo de la historia de Alemania.
Braco de Weimar, raza de perro.
Triángulo de Weimar grupo de cooperación entre Francia,Alemania y Polonia